Friedjung ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Friedjung (1851–1920), österreichischer Historiker, Publizist und Journalist
 Josef Karl Friedjung (1871–1946), österreichischer Kinderarzt und Politiker